Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2009 () проводился с 31 января по 8 февраля 2009 года в городе Salmon Arm (провинция Британская Колумбия) на аренах Sunwave Centre и Salmon Arm Curling Club среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 60-й раз для юниоров-мужчин, в 39-й раз для юниоров-женщин, в 9-й раз в провинции Британская Колумбия и впервые в Salmon Arm.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на  в марте 2009 в городе Ванкувер (Канада).

В мужском и женском турнире принимало участие по 13 команд, представляющих провинции и территории Канады.

В мужском турнире чемпионом стала (2-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Остров Принца Эдуарда (скип Бретт Галлант в 1-й раз стал чемпионом), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Северное Онтарио (скип Dylan Johnston). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Альберта (скип Kevin Yablonski).

В женском турнире чемпионом стала (9-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Манитоба (скип Кейтлин Лоус стала чемпионом как скип во 2-й раз и 2-й раз подряд), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Онтарио (скип Рэйчел Хоман). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Альберта (скип Кейси Шейдеггер).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе () команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой-победителем группового этапа.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars Teams)

По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на групповом этапе (Round Robin) на каждой позиции определяется по две команды «всех звёзд» (одна пара команд для мужчин, вторая пара команд — для женщин).

Примечания

Ссылки

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2009
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2009
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2009

Спорт в Канаде в 2009 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Британской Колумбии
Январь 2009 года
Февраль 2009 года